Savelli ist der Nachname von:
 Cencio Savelli, bürgerlicher Name von Honorius III. (1148?–1227), Papst 
 Domenico Savelli (1792–1864), italienischer Kardinal
 Fabrizio Savelli (1607–1659), italienischer Kardinal
 Federigo Savelli († 1649), italienischer Fürst und Feldmarschall 

 Giovanni Battista Savelli (1422?–1498), italienischer Kardinal
 Giulio Savelli (1574–1644), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Salerno und Kardinal der Römischen Kirche
 Gregor II., Papst von 715–731
 Jean-Marc Savelli (* 1955), französischer Pianist
 Jean-Noël Savelli (1853–1917), französischer Forschungsreisender und Marineoffizier
 Paolo Savelli (1622–1685), italienischer Kardinal
 Silvio Savelli (1550–1599), italienischer Kardinal

Savelli bezeichnet:
 Savelli (Familie), italienisches Adelsgeschlecht
 Savelli (Kalabrien), italienische Gemeinde in der Provinz Crotone